Termenul Calypso se poate referi la:

 Calypso (mitologie) - nimfă din mitologie care i-a făgăduit nemurirea lui Odiseu
 Calypso, gen de plante din familia Orchidaceae
 Calipso (satelit) - satelit natural al planetei Saturn
 Calypso (navă) - nava de cercetări oceanografice a lui Jacques-Yves Cousteau